Граф Келли:
 Граф Келли (титул)
 Граф Кэли (теория групп)